Петерго́ф может означать:

 Петергоф — город в России, административно входит в состав Санкт-Петербурга.
 «Петергоф» — государственный музей-заповедник, включающий в себя достопримечательности южного побережья Финского залива.
 «Петергоф» — дворцово-парковый ансамбль в городе Петергоф.
 «Петергоф» — люгер Балтийского флота России.
 Петергоф — австрийская компания по производству металлической посуды.